Râul Pogăniș se poate referi la:

 Pogăniș - afluent al râului Săraz
 Pogăniș - afluent al râului Timiș